Били Џин Кинг је четврти пут освојила турнир. У финалу је победила Ивон Гулагонг резултатом 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Ивон Гулагонг (финале)
  Били Џин Кинг (победница)
  Ненси Ричи (четвртфинале)
  Крис Еверт (полуфинале)
  Кери Мелвил (треће коло)
  Роузмери Касалс (полуфинале)
  Вирџинија Вејд (четвртфинале)
  Франсоаз Дир (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1972.
Вимблдон — жене појединачно